Valdés ¨může být:

 Valdés (příjmení) — příjmení asturského původu. V Severní a Jižní Americe se často používá varianta Valdez (příjmení).

Místa 
Valdés (Asturie) — obec ve Španělsku, od které je odvozeno příjmení Valdés
Valdes (ostrov) — ostrov v souostroví Gulf Islands v průlivu Strait of Georgia v Britské Kolumbii v Kanadě
Valdés (poloostrov) — poloostrov na východním pobřeží Patagonie v Argentině

Související rozcestník 
Valdez